La Tensione di Planck è l'unità naturale della tensione o voltaggio, simbolicamente rappresentata da  VP.

 V

dove

 è l'Energia di Planck

 è la Carica di Planck

 è la velocità della luce nel vuoto

 è la costante di gravitazione universale

Voci correlate 
Unità di Planck

Unità naturali